Arijanet Murić – calciatore montenegrino naturalizzato kosovaro
 Dino Murić – cestista sloveno
 Edo Murić – cestista sloveno
 Maja Murić – ex tennista jugoslava
 Robert Murić – calciatore croato